Żółkiewka (gemeente)
 Żółkiewka (Lublin)
 Żółkiewka (Neder-Silezië)